Крапп — многозначное понятие.

 Крапп — красный краситель из корня красильной марены.

Фамилия 
  (1887—1973) — американский архитектор, автор зданий ряда бродвейских театров.
  (Джон Фредерик Крапп; 1912—1981) — британский крикетчик и спортивный судья, игрок Чемпионата графств в составе команды Глостершира, член сборной Англии, участник турнира «Эшес» (1948).
  (Юджин Хэмлет Крапп; 1887—1923) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Кливленд Индианс» и «Буффало Блюз».
  (1872—1934) — американский англицист, профессор Университета Цинциннати (1908—1910) и Колумбийского университета (с 1910).
  (род. 1938) — немецкий политик, депутат Бундестага от Нижней Саксонии (1994—1999).
  (в замужестве — Тёрлоу; р. 1938) — австралийская пловчиха, олимпийская чемпионка в плавании на 400 м и эстафете 4×100 м вольным стилем (1956), мировой рекордсмен в плавании вольным стилем на 100 (1956), 200 (1956—1958), 400 (1956—1960), 800 (1956—1957) м, эстафете 4×100 м (1956—1960), член Зала славы мирового плавания (с 1972).
  (род. 1934) — австралийский католический священник, епископ Аитапе.
  (род. 1947) — немецкий органист.

См. также